OGR steht für:
 Optimal Golomb Ruler, siehe Golomb-Lineal
 OGR Simple Features Library, ehemals OpenGIS Simple Features Reference Implementation genannt, siehe Geospatial Data Abstraction Library (GDAL)
 Flugplatz Bongor (IATA-Code), Flughafen von Bongor, Tschad

ÖGR steht für:
 Österreichische Gesellschaft für Rheumatologie und Rehabilitation

OGR